Södermanland megye, Svédország egyik megyéje
 Södermanland tartomány, Svédország egyik történelmi tartománya